Альбрехт Беньямин Ричль (; , Берлин, Пруссия — , Гёттинген, Нижняя Саксония, Германская империя) — немецкий протестантский теолог, историк христианства и один из представителей либеральной теологии.

Биография 
Родился в Берлине в семье лютеранского пастора. Учился в Бонне, Гейдельберге и Тюбингене (некоторое время был близок Тюбингенской школе, но впоследствии отошел от неё). Испытал влияние идей Канта и Шлейермахера. Преподавал теологию в Бонне. Его учениками были Адольф Гарнак и Э. Трельч. Умер в Гёттингене.

Теология 
Главный смысл религии он видел нравственном возрастании человечества, которое и есть Царство Божие. Отсюда греховность человечества мыслилась прежде всего как нравственное несовершенство, преодолеть которое помогает вера в Бога. Пытаясь защитить христианство от нападок позитивной науки, Ричль заимствовал неокантианское разделение сфер духа и материи и относил евангельское учение исключительно к первой сфере. Христианство он рассматривал в качестве этапа «общего движения человеческого духа», а в Библии доказывал приоритет устного характера послания над написанным.

Выступал с критикой эллинистических («философских») влияний в раннем христианстве, которые проникли даже в сам текст Нового Завета (например, учение о Логосе — ).

Сочинения 
 Происхождение древне-кафолической Церкви (, 1850)
 Христианская доктрина об оправдании и примирении (1888)
 История пиетизма

Примечания

Ссылки 
 РИЧЛЬ (Ritschl) Альбрехт
 Н. Федоров. «ШКОЛА РИЧЛИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ»
 Н. Федоров. О РИЧЛЕ
 Н. Федоров. КАНТ И РИЧЛЬ (По вопросу о двух разумах)

Либеральная теология
Богословы Германии
Лютеранские теологи
Преподаватели Боннского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Пиетизм